Il singolare del torneo di tennis Busan Open Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wang Yeu-tzuoo che ha battuto in finale Jan Vacek 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Matthias Bachinger (primo turno)
 Jan Mertl (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (Campione)
 Gō Soeda (semifinali)

 Gouichi Motomura (secondo turno)
 Pavel Šnobel (primo turno)
 Robert Smeets (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2007